Elwenspoek ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Elwenspoek (1884–1959), deutscher Regisseur, Schauspieler, Hörspielsprecher und Schriftsteller
 Hans Elwenspoek (1910–1989), deutscher Schauspieler
 Wilm W. Elwenspoek, deutscher Übersetzer aus dem Englischen
 Monika Elwenspoek (1941–2001), auch Monika Wittek, deutsche Übersetzerin